Лас Ардиљас има више значења:

 Лас Ардиљас (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Ардиљас (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Ардиљас (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Ардиљас (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику